Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968 w Grenoble został rozegrany 10 lutego. Wzięło w nim udział 75 zawodników z 25 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Norwegii Harald Grønningen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968